Quercy bezeichnet:

 Quercy, eine ehemalige französische Provinz
 Quercy (Schiff), ein französischer Bananenfrachter und Hilfskreuzer
 Petit Quercy, ein französischer Rohmilchkäse aus Ziegenmilch
 Duc-Quercy bzw. Albert Duc-Quercy (1856–1934), ein französischer Journalist und militanter Sozialist, siehe Antoine-Joseph Duc